Драгун:

 Драгун — вид кавалерії; назва присвоєна кінноті, яка здатна діяти в бою і в пішому строю
 Драгун — невключена територія в окрузі Кочіс, штат Аризона, США
 Драгун — гори в штаті Аризона, США